Holubník může být:

obecně
 Holubník – chovatelské zařízení určené pro chov a odchov holuba domácího

hory, vrchy 

 Holubník (Jizerské hory) – hora v Severních Čechách ve středu Hejnického hřebene v pohoří Jizerské hory
 Holubník (Ralská pahorkatina) – vrch v podještědské části Ralské pahorkatiny v okrese Liberec